Az USA-ban két Baldwin megye található:

 Baldwin megye (Alabama)
 Baldwin megye (Georgia)